David Agnew ist der Name folgender Personen:

* David Agnew (Fußballspieler, 1925) (David George Agnew; 1925–1966), nordirischer Fußballspieler
 David Agnew (Fußballspieler, 1939) (David Young Agnew; 1939–2002), schottischer Fußballspieler
 David Hayes Agnew (1818–1892), US-amerikanischer Mediziner